Arriba – singolo dei Little Big del 2019
 Arriba – centro abitato statunitense della contea di Lincoln nello Stato del Colorado
 Río Congo Arriba – comune panamense nel distretto di Chepigana, provincia di Darién
 Ferreras de Arriba – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Contea di Rio Arriba – contea statunitense dello Stato del Nuovo Messico
 Álvaro de Arriba – mezzofondista spagnolo specializzato negli 800 metri piani
 Arriba!!! Arriba!!! – programma televisivo italiano per ragazzi in onda su Rai 2 nel 1995 e nel 1996
 Arriba - La pachanga – album di Mongo Santamaría del 1961